Skalný potok – potok na Słowacji, dopływ Kopanickiego Potoku
  Skalný potok (dopływ Lipnika) – potok na Słowacji
  Skalný potok (dopływ Revúcy) – potok na Słowacji